Ел Руби има више значења:

 Ел Руби (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Руби (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Руби (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Руби (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби, Салинера (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руби (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Руби (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Руби (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Руби (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Руби (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби, Самуел Лагунес Санчез (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Руби (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику